Palillo puede referirse a:

 Los palillos, utensilios tradicionales usados para comer en Extremo Oriente.
 El mondadientes, utensilio para limpiar los dientes.
 Jesús Martínez «Palillo» (1913-1993), cómico mexicano.
 El nombre vulgar de la planta Agrostis pourretii.
 El nombre vulgar de la planta Campomanesia speciosa.
 El nombre vulgar de la planta Curcuma longa, también conocida como «cúrcuma» (nombre que también se da la raíz de esta y a la especia que se elabora a partir de dicha raíz).
 El nombre vulgar de la planta Ornithogalum pyrenaicum.
 El nombre vulgar de la planta Rhus coriaria.

Enlaces externos